Моисес Лопез има више значења:

 Моисес Лопез (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Моисес Лопез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику